Zanatta ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Zanatta (* 1996), italo-schweizerischer Eishockeyspieler
 Dario Zanatta (* 1997), kanadischer Fußballspieler
 Ivano Zanatta (* 1960), italo-kanadischer Eishockeytrainer und -spieler
 Loris Zanatta (* 1962), italienischer Historiker
 Luca Zanatta (* 1991), italo-schweizerischer Eishockeyspieler
 Michael Zanatta (* 1989), italo-schweizerischer Eishockeyspieler